Noppawan Lertcheewakarn e Sandra Roma erano il detentori del titolo, ma quest'anno Roma non ha partecipato nella categoria junior.

Lertcheewakarn ha fatto coppia con Elena Bogdan, ma Valerija Solov'ёva e Maryna Zanevs'ka le hanno battuto in finale 1-6, 6-3 [10-7].

Teste di serie

 Kristina Mladenovic /  Silvia Njirić (primo turno)
 Tímea Babos /  Ajla Tomljanović (quarti di finale)
 Elena Bogdan /  Noppawan Lertcheewakarn (finale)
 Mallory Burdette /  Sloane Stephens (secondo turno)

 Richèl Hogenkamp /  Ksenija Kirillova (primo turno) 
 Jana Bučina /  Heather Watson (primo turno) 
 Dar'ja Gavrilova /  Irina Chromačëva (semifinali) 
 Ulrikke Eikeri /  Mai Grage (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa 

US Open 2009